Gassl oder Gaßl ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Österreich:
 Gassl (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gaßl (Gemeinde Wels), Ortsteil von Wels (Stadt), Oberösterreich
 Gaßl (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

in Italien:
 Gassl (Olang), Ortschaft von Olang, Südtirol